Op het toernooi van Wimbledon in 1999 speelden de mannen  in het dubbelspel van 21 juni tot en met 4 juli. De als eerste geplaatste Indiërs Mahesh Bhupathi en Leander Paes wonnen het toernooi door in de finale de als achtste geplaatste Nederlander Paul Haarhuis en de Amerikaan Jared Palmer met 6-7(10), 6-3, 6-4, 7-6(4) te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 1999